Goetia puede hacer referencia a:

Antropología, Historia y Filosofía:
 Goetia o goecia, término utilizado en la antigüedad para operar sobre la simpatía entre seres visibles e invisibles.

Música:
 Goetia, nombre del álbum de Cradle of Filth que no fue publicado.

Demonología:
 Ars Goetia, primera sección del grimorio del siglo XVII Lemegeton Clavicula Salomonis, o La Llave Menor de Salomón.